Philip John Neville (ur. 21 stycznia 1977 w Bury) – angielski piłkarz występujący na pozycji obrońcy i pomocnika.

Kariera 
Karierę zaczynał w swoim rodzinnym klubie Bury. W 1991 trafił do szkółki Manchesteru United razem ze swoim bratem Garym. W 1994 podpisał prosfesjonalny kontrakt i zadebiutował w barwach Manchesteru United. Jednym z jego pierwszych sukcesów było zwycięstwo w Młodzieżowym Pucharze Anglii. To właśnie z Manchesterem odnosił największe sukcesy w karierze. Zdobywał mistrzostwo Anglii (1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003), Puchar Anglii (1996, 1999, 2004), wygrał Ligę Mistrzów 1999, a także Puchar Interkontynentalny 1999. Od 2005 do 2013 roku reprezentował barwy Evertonu. W czerwcu 2013 roku ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej.

W reprezentacji Anglii wystąpił w 59 meczach. Zadebiutował w reprezentacji w 1996 w meczu z Chinami. Trzykrotnie uczestniczył w finałach mistrzostw Europy w latach 1996, 2000 i 2004.

Latem 2013 roku ogłosił zakończenie kariery zawodnika. Postanowił skoncentrować się na karierze menadżerskiej, rozpoczynając egzamin na licencję UEFA-A. W lipcu 2013 został członkiem sztabu szkoleniowego Manchesteru United, gdzie pełnił funkcję trenera.

Sukcesy

Klubowe 
 Manchester United
 Premier League (6): 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03
 FA Cup (3): 1995–96, 1998–99, 2003–04
 Tarcza Wspólnoty (3): 1996, 1997, 2003
 Liga Mistrzów (1): 1998–99
 Puchar Interkontynentalny (1): 1999

Statystyki

Klubowe

Reprezentacja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Reprezentanci Anglii w piłce nożnej
Piłkarze Manchesteru United
Piłkarze Evertonu F.C.
Zdobywcy Pucharu Europy i Ligi Mistrzów
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 1996
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2000
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2004
Urodzeni w 1977
Angielscy trenerzy piłkarscy
Trenerzy piłkarzy Interu Miami CF